Henry Wilson (politicus), Amerikaanse politicus, achttiende vicepresident van de Verenigde Staten
 Henry Hughes Wilson, Brits generaal 
 Henry Lane Wilson, Amerikaans diplomaat
 Henry Maitland Wilson, Brits generaal